Leptorhaphis är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Leptorhaphis i familjen Naetrocymbaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Naetrocymbaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Leptorhaphis